Benoît oder Benoit steht für:
 Benoît (Name) (Benoit), männlicher Vorname und Familienname

Benoit ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Benoit (Alabama), im Walker County
 Benoit (Minnesota), im Polk County
 Benoit (Mississippi), im Bolivar County
 Benoit (Texas), im Runnels County
 Benoit (Wisconsin), im Bayfield County

geografischer Objekte:
 Benoit Lake, See im Burnett County, Wisconsin
 Benoit Peak, Berg im Norden des ostantarktischen Viktorialands

im NRHP gelistete Objekte:
 Benoit Apartment House-74 Pearl Street, in St. Johnsbury, Vermont, ID-Nr. 94000378
 Benoit Apartment House-76 Pearl Street, in St. Johnsbury, Vermont, ID-Nr. 94000379

Siehe auch:
 Benedikt
 Benito
 Benoist
 Benois